Lucius Afranius ist der Name folgender Personen:

* Lucius Afranius (Dichter) (* ca. 150 v. Chr.), römischer Komödiendichter
 Lucius Afranius (Konsul) (ca. 112 v. Chr.–46 v. Chr.), römischer Politiker und Heerführer